El término Teoría musical puede referirse a lo siguiente:

 El campo de estudio musicológico de la  Teoría musical.
 La disciplina  Lenguaje Musical, que comprende típicamente la lectura y expresión rítmica, entonación, educación auditiva y aprendizaje de los distintos elementos que constituyen y construyen la Música.